August Klett ist der Name folgender Personen:

* August Klett (Politiker) (1799–1869), deutscher Jurist und Politiker
 August Klett (Künstler) (Pseudonym August Klotz; 1864/1866–1928), deutscher Künstler